Paul Rees (Oxford, 20 april 1986) is een Brits autocoureur die anno 2010 deelneemt aan de Formule 2. Hij is de zoon van voormalig Formule 1-coureur Alan Rees.

Formule 2-resultaten

Brits autocoureur